Dedham puede referirse a:

 Denham (Aylesbury Vale), Quainton, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, Inglaterra
 Denham (Mid Suffolk), Mid Suffolk, Suffolk, Inglaterra
 Denham (Minnesota), Estados Unidos
 Denham (St Edmundsbury), St Edmundsbury, Suffolk, Inglaterra
 Denham (South Bucks), South Bucks, Buckinghamshire, Inglaterra
 Denham Springs, Luisiana, Estados Unidos
 Dixon Denham, es un oficial y explorador del Reino Unido